Yves hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Yves (miembro de LOONA) (n. 1997), cantante surcoreana, miembro del grupo femenino de K-pop LOONA.

Lugares 
 Yves (Charente Marítimo), comuna francesa en el departamento de Charente Marítimo.